Сборная Лихтенштейна по шахматам представляет Лихтенштейн на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет шахматная федерация Лихтенштейна. Наивысший рейтинг сборной — 2239 (1996).

Шахматная олимпиада

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012

Гвардейцы 

Чаще других за сборную выступали Курт Мюндль — 10 раз.

Трансферы

Достижения

Индивидуальный зачёт 

Единственную медаль в личном зачёте, выступая за сборную на шахматных олимпиадах, завоевал Марсель Маннхарт:  4-я доска (2000)

Примечания

Ссылки 

Ш
Л
Шахматы в Лихтенштейне